Шесть кораблей Королевского флота назывались или называются HMS St Albans, в честь английского города Сент-Олбанс.

 HMS St Albans — 50-пушечный линейный корабль четвёртого ранга; спущен на воду в 1687; был при Барфлёр; затонул от шторма в гавани Кинсейл в 1693.
HMS St Albans — 54-пушечный линейный корабль четвёртого ранга; спущен на воду в 1706; перестроен в 1718; разбился во время урагана 1744 года в гавани Кингстона.
HMS St Albans — 60-пушечный линейный корабль четвёртого ранга; спущен на воду в 1747; продан в 1765.
HMS St Albans — 64-пушечный линейный корабль третьего ранга; спущен на воду в 1764; превращен в плавучую батарею в 1803; разобран в 1814.
HMS St Albans — эсминец «4-трубного» типа, бывший американский USS Thomas; передан Великобритании в конце 1940; передан Норвегии в мае 1944; возвращен, передан СССР в июле 1944, переименован в «Достойный»; возвращен и отправлен на слом в 1949.
HMS St Albans (F83) — фрегат типа 23 (Duke); спущен на воду в 2000; на 2011 год в находится строю.

См. также 
 HMS St Albans Prize — 18-пушечный корабль 6 ранга; захвачен у французов в 1691; продан в 1698.